Geografia:
 El Territori de Primórie, un dels subjectes federals de la Federació Russa.
 Primorski (Sennoi), un possiólok del Territori de Krasnodar
 Primorski (Primorsko-Akhtarsk), un possiólok del Territori de Krasnodar
 Primorski Dolac, un poble de Croàcia